Müngersdorf steht für:
 Müngersdorf, Stadtteil im Westen der Stadt Köln
 Müngersdorfer Stadion, Fußballstadion im Kölner Stadtteil Müngersdorf und Spielstätte des 1. FC Köln, siehe Rheinenergiestadion
 Bahnhof Müngersdorf, Bahnhof in Köln, siehe Bahnhof Belvedere
 Campus Müngersdorf, Bildungseinrichtung in Köln

Müngersdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Theodor Müngersdorf (1870–1932), deutscher Dirigent und Komponist

Siehe auch:
 Liste der Baudenkmäler im Kölner Stadtteil Müngersdorf
 Liste der Stolpersteine im Kölner Stadtteil Müngersdorf